Almadasuchus is een geslacht van uitgestorven Crocodylomorpha bekend uit de Puesto Almada-afzetting van de Cañadón Asfalto-formatie uit het vroege Midden-Jura (Vroeg-Bajocien) van Patagonië, Argentinië. Het bevat als enige soort Almadasuchus figarii. Het is bekend van het holotype MPEF-PV 3838, een goed bewaard gebleven achterste deel van de schedel en andere schedel- en postcraniale overblijfselen.

Beschrijving 
Volgens een fylogenetische analyse die de eerste beschrijving van de soort vergezelde, is Almadasuchus figarii de zustertaxon of naaste verwant van de clade Crocodyliformes, een grote groep die zijn oorsprong vond in het Laat-Trias en moderne krokodilachtigen omvat. Het is ook een naaste verwant van de Sphenosuchia, een parafyletische groep van meer basale niet-crocodyliforme crocodylomorfen. Almadasuchus is het nauwst verwant aan de sphenosuchiër Junggarsuchus uit het Midden-Jura van China. Almadasuchus is een van de slechts vier niet-crocodyliforme crocodylomorfen die bekend zijn van na het Vroeg-Jura, de andere zijn Junggarsuchus en twee sphenosuchiërs uit de Morrison-formatie uit het Laat-Jura in het westen van de Verenigde Staten, Hallopus en Macelognathus. Crocodyliformen verschenen in het Laat-Trias en begonnen een belangrijke evolutionaire spreiding in het Jura, waardoor Almadasuchus een van de laatste niet-crocodyliforme crocodylomorfen was.

Almadasuchus wordt beschouwd als een overgangsvorm tussen crocodyliformen en eerdere archosauriërs met betrekking tot zijn hersenpan. Bij bijna alle diapside reptielen is de hersenpan zwak verbonden met andere botten die de achterkant van de schedel vormen, waardoor dit gebied flexibel of kinetisch wordt. Bij crocodyliformen is de hersenpan sterk gehecht aan een bot dat het quadratum wordt genoemd, waardoor de schedel volledig onbeweeglijk of akinetisch is. Het quadratum van Almadasuchus is niet volledig gefuseerd met de hersenpan, maar maakt verbindingen met twee hersenpanbeenderen, de basisfenoïde en de exoccipitale. Deze twee bevestigingspunten maakten de schedel van Almadasuchus waarschijnlijk volledig akinetisch. Jungarrsuchus, de op één na meest verwante niet-crocodyliforme crocodylomorph aan crocodyliformen, heeft een quadratum dat alleen hecht aan het exoccipitale.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram aangepast van Pol et al.:

Uitgestorven Crocodylomorpha